Arjawinangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Arjawinangun (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Arjawinangun, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Arjawinangun, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar